Winkler Róbert (1900–1971) válogatott labdarúgó
 Winkler Róbert (1968) újságíró